Континентальна хокейна ліга 2020—2021 — 13-ий сезон КХЛ, чемпіонат стартував 2 вересня 2020 року. Фінішував 28 квітня 2021 року шостим матчем фінальної серії між омським «Авангардом» та ЦСКА (Москва) в якому перемогу святкували омські хокеїсти з рахунком 1:0 та в серії 4–2.

Передмова 
У сезоні 2020–21 кількість команд скоротили до 23, від участі відмовився «Адмірал» (Владивосток) через пандемію COVID-19 та фінансові проблеми, які вони спричинили.

Через пандемію COVID-19 фінський клуб «Йокеріт» обмежив кількість глядачів на трибунах домашньої арени.

Китайська команда «Куньлунь Ред Стар» через пандемію COVID-19 перенесла свої домашні матчі з Пекіну до Митищ.

Склади груп

Регулярний сезон

Західна конференція

Східна конференція

Плей-оф

Західна конференція

Східна конференція

Фінальна серія 

Авангард виграв серію 4:2.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт КХЛ  
 КХЛ на hockeyarchives  

Континентальна хокейна ліга
2020 у хокеї з шайбою
2021 у хокеї з шайбою